

Toponyme 

 Chamarande est une commune française, située dans le département de l'Essonne (région Île-de-France) ; dont :
 château de Chamarande
 Le parc du château de Chamarande, centre de formation des Scouts de France durant une trentaine d'années
 Chamarandes, village en Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) qui forme avec le village de Choignes la commune de  Chamarandes-Choignes.

Voir aussi 
 Saint-Chamarand, commune située dans le département du Lot.

Patronyme 

 Marie-Louise Chamarande dite Amarande (1933-2022), actrice et chanteuse française ; 
 Brigitte Chamarande (1953-2022), actrice française, fille de la précédente ;
 Sylvain Chamarande dit Sylvain Green (1954-2021), acteur français, fils d'Amarande.

Autres 
 Chamarande est un stage de formation des chefs scouts de France.

Patronyme français